Schwedhelm ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schwedhelm († nach 1945), deutscher Ingenieur und Kommunalpolitiker (NSDAP)